Chast steht für:

 Roz Chast (* 1954), US-amerikanische Cartoonistin
 Chast (Einheit), ein altes russisches Volumenmaß

CHAST steht für:

 Chatham Standard Time, eine Zeitzone in Neuseeland, siehe Zeitzonen in Neuseeland

Abkürzung